Мостівська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Мостівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район